Compsognathidae é uma família de dinossauros terópodes que viveram do Final do Jurássico ao Início do Cretáceo na Eurásia e América do Sul. Provavelmente eram celurossauros basais mas também se encaixam em Maniraptora.

Descrição 

Os compsognatídeos tinham características anatômicas uniformes, na maioria dos casos comuns para pequenos celurossauros: pescoço e pernas moderadamente longos; cauda muito longa; mãos fortemente assimétricas — por causa da curvatura anormal dos polegares e garras e pelos dedos externos delgados — e também por uma bota no largo púbis.

Tegumento 

As primeiras evidências de protopenas em Compsognathidae foram vistas pela primeira vez em 1998, quando um artigo descrevendo Sinosauropteryx foi publicado. Foi a primeira evidência definitiva de penas ou estruturas similares a elas vistas fora das aves e seus parentes mais relacionados. Depois disso, outros compsognatídeos também foram achados com estruturas semelhantes as penas, como Juravenator e Sinocalliopteryx. Juravenator também preservou escamas sensoriais. Já o Scipionyx preservou sangue, vasos sanguíneos, cartilagem, tecidos conjuntivos, tecido ósseo, tecido muscular, bainhas de chifre, sistema respiratório e sistema digestivo. Assim como Scipionyx, Mirischia também preserva parte do intestino.

Paleobiologia

Alimentação 

Os compsognatídeos eram carnívoros, caçando pequenas presas, como lagartos, embora também possam ter consumido peixes. Todavia, nas cavidades abdominais dos espécimes de Sinocalliopteryx foi-se proservado a perna de um Sinornithosaurus que em vida media aproximadamente 1,2 metros de comprimento, além de indivíduos de Confuciusornis e uma escápula de um dinossauro herbívoro, provavelmente uma espécide de Psittacosaurus ou um Yueosaurus. Como os Confuciusornis parecem que foram ingeridos depois da escápula, isso é indicativo de que Sinocalliopteryx tinha um metabolismo rápido, precisando de alimentação regular. Tudo isso indica que Sinocalliopteryx era um predador ativo e ágil, e bem grande pra um compsognatídeo — 2,3 metros de comprimento e 20 quilogramas.

Classificação 
Compsognathidae atualmente faz parte do clado Coelurosauria, embora sua posição nesse grupo seja incerta. Por exemplo, alguns autores colocam Compsognathidae em Coelurosauria basal, enquanto outros em Maniraptora. Por um tempo, Mononykus foi colocado na família, mas as semelhanças foram dadas como convergência evolutiva. Agora ele é considerado um alvarezssaurídeo.

Abaixo um cladograma seguindo Senter et al. (2012).

A seguir um cladograma que segue Hendrickx et al. (2015).

Coelurosauria
Famílias de dinossauros